Glen Ridge város Florida államban
Glen Ridge város New Jersey államban